Titz steht für:
 Titz, Gemeinde im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen

Titz ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Titz (* 1977), deutscher Hochschullehrer für Organische und Pharmazeutische Chemie
 Andrea Titz (* 1969), deutsche Richterin
 Anton Ferdinand Titz (1742–1810), deutscher Geiger und Komponist
 Benedict Titz (1818–1893), deutscher katholischer Pfarrer und Parlamentarier
 Christian Titz (* 1971), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Christoph Titz (* 1967), deutscher Jazz-Trompeter
 Eduard Titz (1820–1890), deutscher Architekt
 Erich Kaiser-Titz (1875–1928), deutscher Schauspieler
 Felix Titz (1854–1894), deutscher Architekt
 Johann Peter Titz (1619–1689), deutscher Pädagoge, Dichter und Poetiker
 Oskar Titz (1845–1887), deutscher Architekt
 Peter Titz (1823–1873), österreichischer Orgel- und Harmoniumbauer
 Susanne Titz (* 1964), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin

Siehe auch:
 Ditz
 Tetz
 Thietz
 Tietz